Сезон 2018/2019 годов для клуба «Ахмат» (Грозный) — 11-й подряд, который клуб провёл в Российской футбольной премьер-лиге.

7 апреля 2018 года главного тренера клуба Михаила Галактионова сменил на этому посту исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ледяхов. 22 мая 2018 года Ледяхов перестал быть «исполняющим обязанности», став полноценным главным тренером команды.

2 сентября 2018 года Ледяхов ушёл со своего поста. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Руслан Идигов.

5 сентября главным тренером клуба стал Рашид Рахимов. Рахимов уже возглавлял клуб в 2013-2017 годах. В сезоне 2016-2017 годов под его руководством клуб добился наивысшего результата в чемпионатах страны в своей истории, заняв итоговое 5 место.

В 1/8 финала Кубка России 31 октября 2018 года «Ахмат» дома принимал тульский «Арсенал», уступил в основное время со счётом 0:2 и выбыл из дальнейшей борьбы.

Состав

Резервный состав

Товарищеские матчи

Соревнования

Премьер-лига

Результаты по турам

Матчи

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Кубок России 

В 1/16 финала «Ахмат» 26 сентября 2018 года встречался на выезде с клубом «СКА-Хабаровск». Основное и дополнительное время матча закончились вничью 3:3. В серии пенальти сильнее оказался «Ахмат» — 4:2. В 1/8 финала 31 октября того же года «Ахмат» дома принимал тульский «Арсенал», уступил в основное время со счётом 0:2 и выбыл из дальнейшей борьбы.

1/16 финала

1/8 финала

Статистика выступлений

Примечания 

Сезоны ФК «Ахмат»
Ахмат
Ахмат